Spokojny Amerykanin – powieść autorstwa Grahama Greene’a 
 Spokojny Amerykanin (The Quiet American) – film w reżyserii Josepha Mankiewicza z 1957 roku
  Spokojny Amerykanin (The Ugly American) – film w reżyserii George’a Englunda z 1963 roku
 Spokojny Amerykanin (The Quiet American) – film w reżyserii Philipa Noyce’a z 2002 roku